Astolfo Petrazzi – pittore italiano
 Riccardo Petrazzi – attore e stuntman italiano
 Werther Petrazzi – ex cestista e giornalista italiano